CNP, sigle composé des trois lettres C, N et P, peut faire référence à :
 Centre national de préhistoire, en archéologie, un bureau de la sous-direction de l’archéologie de la DGP (direction générale des Patrimoines du ministère de la culture et de la communication) basé à Périgueux en raison de la densité des grottes dans la vallée de la Vézère ;
 Conseil national de pilotage, un organisme qui donne les lignes directrices fixées par l’État et applicables en particulier par les Agences régionales de santé ;
 Caisse nationale de prévoyance, une société française d'assurances ayant donné naissance à CNP Assurances ;
 Cinéma national populaire, un réseau de cinéma de Lyon, initialement composé de trois cinémas :
 CNP Bellecour ;
 CNP Odéon ;
 CNP Terreaux ;
 Compagnie nationale à portefeuille, une holding belge d'investissement ;
 Conseil national des programmes, en France le conseil responsable de l'élaboration des programmes scolaires de 1989 à 2005 ;
 Conseil national des programmes, au Luxembourg l'organe de surveillance des médias ;
 Centre national de la photographie, un musée associatif français ;
 Comité national paralympique ; 
 combinaison , en mathématiques ; 
 Corps national de police d'Espagne, un corps armé de nature civile dépendant du ministère de l'Intérieur espagnol ;
 Conseil national palestinien ;
 Code national des professions, au Canada, un code à 4 chiffres permettant de classifier les principaux métiers et professions pratiqués dans ce pays en fonction de leur complexité et des exigences nécessaires pour les exercer ;
 C-type natriuretic peptid (en français, facteur natriurétique de type C).

CNP est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Nerlerit Inaat, dans le comté de Tunu, au Groenland, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports